Юрий Лю́довици (, 1619 год, деревня Букойна, Лужица — 9 декабря 1673 года, деревня Барт, Лужица) — лютеранский священник, лужицкий поэт и лингвист.

Окончил гимназию в Будишине. Получил богословское образование в Лейпциге. Был настоятелем в населённых пунктах Лучо (в 1640 году), Минакал (1641—1648) и Барт (1648—1673).

Известен своим сочинением «Rudimenta grammaticae Sorabo-Vandalicae idiomatis Budissinatis delineata», которое является самой первой в истории грамматикой верхнелужицкого языка.

Написал несколько стихотворений на христианскую тему.

Литература 
 Jurij Młynk: Ludovici, Jurij. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 357
 Spisowarjo serbskich rukopisow bjez hornjołužickimi evangelskimi Serbami hač do lěta 1800, Časopis Maćicy Serbskeje, 1875, стр. 84 — 86

Лужицкие лингвисты
Лужицкие поэты